Ten artykuł omawia historyczne klęski głodu, które pojawiły się na obszarze dzisiejszych Czech. Różne znane klęski głodu przeszły przez czeską ziemię w okresie 1279–1847. Nadmierny deszcz, niska temperatura, grad, wojna, i choroba były głównymi powodami klęsk głodu na czeskiej ziemi.

Klęski głodu i ich wpływ 
 1279-1283 pierwsza znana klęska głodu na terytorium Czech była spowodowana wojną i złą pogodą w roku 1278, w wyniku których były małe zbiory w regionie. Ten pierwszy przypadek klęski głodu zaskoczył mieszkańców i spowodował śmierć 600 000 osób, głównie z powodu plag, chociaż zdarzały się też przypadki kanibalizmu.
 1318 r. lokalne klęski głodu w regionach Czech, spowodowane przez wojnę
 1361 i 1366 r. klęski głodu spowodowane słabymi plonami i klęskami.
 1431-1434 złe warunki klimatyczne podczas trwania wojen husyckich doprowadziły do klęski głodu. Wojny husyckie toczyły się między zwolennikami zamordowanego Jana Husa i wojskami cesarza Zygmunta Luksemburskiego popieranego przez papiestwo. Były to pierwsze znane wojny w których użyto broni ręcznej wykorzystującej proch. Zima 1431/1432 była bardzo mroźna, po niej nastąpiła sucha wiosna, a latem (19 - 22 lipca) powodzie nawiedziły Czechy. W ostatnich dwóch latach tego czternastoletniego konfliktu jakim były wojny husyckie nastąpił wzrost cen zboża. W pewnym momencie zboże kosztowało sześć razy więcej niż przed rozpoczęciem konfliktu. Ludzie na terytorium Czech nie byli w stanie pozwolić sobie na zakup zboża, dopóki jego cena nie powróciła do przystępnej wartości.
 1748 r. po wojnie o sukcesję austriacką nastąpił głód, który zabił 1200 ludzi w mieście Doksy leżącym w północnych Czechach
 1770-1772 głodowe lata spowodowane chorobą zboża i ulewnymi deszczami. Głód zabił 12% populacji zamieszkującej czeską ziemię czyli około 500 000 mieszkańców i doprowadził do powstań chłopskich. Kres klęsce głodu przyniósł import ziemniaków na czeską ziemię i zwiększenie produkcji ziemniaków w przyszłości
 1847 r. klęska głodu w Śląsku czeskim spowodowana chorobą ziemniaków doprowadziła do śmierci ponad 20 000 ludzi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Today's climatology and its use in history research (in Czech) (Detailed overview, English summary, sources.)
 Norman Davies. Europe: A History. Pimlico 1997.
 http://www.clim-past.net/2/115/2006/cp-2-115-2006.pdf

Historia Czech
Czech, Klęski głodu na terytorium